Niemcy:
 Frauenbrunnen – rzeka, dopływ Körsch

Inne:
 Frauenbrunnen – fontanna

Zobacz też:
 Fraubrunnen